В одиночному розряді тенісного турніру Northern California Open 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Дженніфер Мундел здобула титул, у фіналі перемігши Джулі Гаррінгтон 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Камілл Бенджамін (1-ше коло)
  Сьюзен Маскарін (1-ше коло)
  Джулі Гаррінгтон (фінал)
  Анна-Марія Фернандес (2-ге коло)

 Шеллі Соломон (2-ге коло)
 Сьюзен Лео (1-ше коло)
 Лена Сандін (чвертьфінал)
 Барбара Геллквіст (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Northern California Open